Rajaram (1670 - 1700), chhatrapati ("keizer") van de Maratha's in India tussen 1689 - 1700;
Rajaram II van Satara (1726 - 1777), chhatrapati van de Maratha's tussen 1749 - 1777;
Rajaram I van Kolhapur (1850 - 1870), radja ("prins") van Kolhapur tussen 1866 - 1870;
Rajaram II van Kolhapur (1897 - 1940), radja van Kolhapur tussen 1922 - 1940.